Enfield kan syfta på:
 Enfield poltergeist – en period av poltergeistaktiviteter som inträffade i norra London under 1977/1978
 Enfield No.2 – en brittisk revolver

Geografi

Australien 

 Enfield (del av en befolkad plats), South Australia, Port Adelaide Enfield,

Irland 

 Enfield (ort i Irland), Leinster, An Mhí,

Kanada 

 Enfield, Nova Scotia, ort,

Storbritannien 

 London Borough of Enfield, England, Greater London, 
 Enfield Town – en stad tidigare i Middlesex, numera är ett distrikt i London Greater London sedan 1965

USA 

 Enfield (ort i USA, Illinois), White County, 
 Enfield (ort i USA, North Carolina), Halifax County, 
 Enfield, Connecticut, Hartford County, 
 Enfield (ort i USA, Maine), Penobscot County, 
 Enfield, New Hampshire, Grafton County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar